Jerzy Białłozor (ok. 1622-1665) – biskup smoleński (od 1658), wileński (od 1661)
 Jerzy Białłozor – podsędek upicki (1637), sędzia ziemski upicki
 Jerzy Andrzej Białłozor (zm. 1724) – stolnik upicki, poseł na sejm (1718)
 Jerzy Białłozor (zm. 1783) – kolejno stolnik, sędzia ziemski i wojski upicki, poseł na sejmy (1738, 1748 i 1758)